Bory steht für:
 Bory (Slowakei), Gemeinde im Okres Levice, Slowakei
 Bory (Tschechien), Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
 Bory (Pilsen), Stadtteil der tschechischen Stadt Pilsen mit dem vormals berüchtigten gleichnamigen Gefängnis Bory
 Bory (Fahrzeughersteller), ehemaliger ungarischer Fahrzeughersteller
 Bory de Bori és Borfői, ungarisches Uradelsgeschlechte

Bory ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse Bory (1838–1891), Schweizer Politiker (FDP)
 David Bory (* 1976), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler

 Jenő Bory (1879–1959), ungarischer Bildhauer und Architekt
 Johana Bory (1977–2010), französische Schauspielerin und Puppenspielerin
 Michele Bory (1908–??), französische Fechterin

Siehe auch:
 Bori
 Borri